La saison 2006-2007 du Werder Brême est la  consécutive du club en Bundesliga. Le Werder terminera la saison à la  en championnat et s'arrêtera aux demi-finales en Coupe UEFA, battu par l'Espanyol Barcelone.

Résumé de la saison

Le championnat 

Le Werder Brême réussit plutôt bien sa première partie de saison, avec des victoires face au Bayern Munich (3-1) ou face à Leverkusen (2-1). De plus, il est "sacré" champion d'hiver, grâce notamment à 3 matches remportés en inscrivant 6 buts (VfL Bochum, FSV Mainz et Eintracht Francfort) qui ont fait monter considérablement la différence de buts (+24 après Francfort). Le club va commencer la nouvelle année par deux victoires, face à Hanovre et à Leverkusen, mais s'inclinera 3 fois consécutivement (Schalke 04, VfB Stuttgart et Hambourg SV). C'est à cause de ces défaites que le Werder cédera sa place de leader à Schalke, qui l'aura battu lors des deux opposions de la saison. Mais Brême va se ressaisir après sa victoire en Coupe UEFA, et restera invaincu lors des rencontres suivantes (5 victoires et 3 nuls), ce qui n'empêchera pas Schalke de garder 2 points d'avance sur le Werder après la . Après la défaite de Schalke, le Werder avait l'occasion de repasser en tête, mais une défaite à Bielefeld reclassait le club à la . Lors de l'avant dernière qui a vu Schalke 04 trébucher à Dortmund, Brême pouvait espérer se rapprocher de la , mais les verts et blanc se sont inclinés sur leur pelouse face à Francfort, et ont ainsi dit adieu au titre. Et c'est donc à la  et après une dernière victoire (2-0 à Wolfsburg) que le Werder finit sa saison, derrière Schalke et le nouveau champion d'Allemagne, Stuttgart.

Coupes d'Europe 

Grâce à sa  acquise lors de la saison précédente, Brême aura un rôle à jouer en Ligue de Champions. Le Werder se trouve dans le groupe A, particulièrement relevé (Chelsea, Barcelone et Sofia). Il s'incline tout d'abord à Stamford Bridge et empoche le match nul face au FC Barcelone. Lors des deux rencontres suivantes, le Werder bat sans difficultés le Levski Sofia (2-0 et 3-0) puis va ensuite surprendre les spécialistes en battant Chelsea au Weserstadion 1-0, et donc entrevoir la qualification pour les 8èmes de finales. Mais pour cela, les Brêmois doivent ramener au moins un point du Camp Nou, chose qu'ils ne réaliseront pas à la suite de leur défaite 2-0. 
La campagne européenne se poursuivra donc en Coupe UEFA, et face aux hollandais de l'Ajax Amsterdam. Les allemands prendront un sérieux avantage au match aller en s'imposant 3-0 et se qualifieront pour le tour suivant, malgré le revers concédé au match retour (1-3). Lors des 8èmes, ils battent le Celta Vigo 1-0 puis 2-0, et éliminent l'AZ Alkmaar au Weserstadion 4-1, après un match nul 0-0 obtenu aux Pays-Bas. C'est face à l'Espanyol Barcelone que les hommes de Thomas Schaaf tenteront d'accéder à la finale, pour rencontrer à nouveau un club espagnol. Mais la tâche sera très difficile, à la suite de la claque infligée par l'Espanyol 3-0 au match aller, mais aussi avec l'expulsion de Tim Wiese, titulaire indiscutable à Brême. Et l'aventure s'arrête donc en demi-finale, après une deuxième défaite face à l'Espanyol. Le Werder avait pourtant bien débuté la partie en menant 1-0, mais l'expulsion de Klose ruina tous les espoirs allemands.

Effectif

Résultats

Bundesliga 
 Hanovre - Brême 2-4 (1-1) : Diego (), Hugo Almeida (), Klose (), Jensen ()
 Brême - Leverkuen 2-1 (1-1) : Klose (), Hugo Almeida ()
 Schalke - Brême 2-0 (1-0)
 Brême - Stuttgart 2-3 (2-1) : Hilbert (, csc), Zidan ()
 Hambourg - Brême 1-1 (0-0) : Borowski ()
 Brême - Monchengladbach 3-0 (3-0) : Hunt (), Schulz (), Diego ()
 Bochum - Brême 0-6 (0-1) : Hunt (), Schulz (), Vranjes (), Diego (), Fritz (), Naldo ()
 Brême - Bayern Munich 3-1 (2-1) : Diego (), Womé (), Lucio (, csc)
 Mainz - Brême 1-6 (0-2) : Klose (, ), Hunt (, ), Naldo (), Diego ()
 Brême - Cottbus 1-1 (0-0) : Klasnic ()
 Nuremberg - Brême 1-2 (0-1) : Frings (), Diego ()
 Brême - Dortmund 1-3 (1-1) : Klose ()
 Aix-la-Chapelle - Brême 2-2 (1-0) : Mertesacker (), Klose ()
 Brême - Bielefeld 3-0 (2-0) : Klose (30, 45+1), Hunt ()
 Brême - Hertha Berlin 3-1 (3-1) : Diego (), Klose (, )
 Francfort - Brême 2-6 (1-3) : Naldo (, , ), Jensen (), Vranjes (), Diego ()
 Brême - Wolfsburg 2-1 (1-1) : Jensen (), Naldo ()
 Brême - Hanovre 3-0 (1-0) : Borowski (), Hugo Almeida (), Mertesacker ()
 Leverkusen - Brême 0-2 (0-1) Klose (), Hugo Almeida ()
 Brême - Schalke 0-2 (0-1)
 Stuttgart - Brême 4-1 (3-1) : Diego ()
 Brême - Hambourg 0-2 (0-1)
 Monchengladbach - Brême 2-2 (1-1) Womé (), Vranjes ()
 Brême - Bochum 3-0 (1-0) : Hunt (, , )
 Bayern Munich - Brême 1-1 (1-0) : Rosenberg ()
 Brême - Mainz 2-0 (0-0) : Vranjes (), Diego (90+2)
 Brême - Cottbus 0-0 (0-0)
 Brême - Nuremberg 1-0 (0-0) : Rosenberg ()
 Dortmund - Brême 0-2 (0-2) : Klose (), Diego ()
 Brême - Aix-la-Chapelle 3-1 (0-1) : Jensen (), Rosenberg (), Diego (90+3)
 Bielefeld - Brême 3-2 (1-0) Klose (), Hugo Almeida ()
 Hertha Berlin - Brême 1-4 (0-1) : Rosenberg (, , ), Diego ()
 Brême - Francfort 1-2 (1-1) : Hunt ()
 Wolfsburg - Brême 0-2 (0-0) : Rosenberg (, )

Coupe d'Allemagne

1/32èmes de finale 
 Pirmasens - Brême 5-3 (0-0) (1-1, a.p) : Klasnic (), Klose (), Baumann ()

Coupe d'Europe C1

Chelsea - Brême 2-0 (1-0)
 Brême - FC Barcelone 1-1 (0-0) : Puyol (, csc)
 Brême - Sofia 2-0 (1-0) : Naldo (45+1), Diego ()
 Sofia - Brême 0-3 (0-3) : Mihaylov (, csc), Baumann (), Frings ()
 Brême - Chelsea 1-0 (1-0) : Mertesacker ()
 FC Barcelone - Brême 2-0 (2-0)

 Classement :  ; 10 points ; 3 V, 1 N, 2 D ; 7 buts pour, 5 buts contre, +2

Coupe UEFA C3

1/16èmes de finale 
 Brême - Ajax Amsterdam 3-0 (0-0) : Mertesacker (), Naldo (), Frings ()
 Ajax Amsterdam - Brême 3-1 (1-1) : Hugo Almeida ()

1/8èmes de finale 
 Celta Vigo - Brême 0-1 (0-0) : Hugo Almeida ()
 Brême - Celta Vigo 2-0 (0-0) : Hugo Almeida (), Fritz ()

1/4 de finale 
 Alkmaar - Brême 0-0 (0-0)
 Brême - Alkmaar 4-1 (2-1) : Borowski (), Klose (, ), Diego ()

1/2 finale 
 Espanyol Barcelone - Brême 3-0 (1-0)
 Brême - Espanyol Barcelone 1-2 (1-0) : Hugo Almeida ()

Coupe de la Ligue

1/4 de finale 
 Brême - Bayern Munich 1-4 (1-3) : Borowski ()

Notes et références 

Breme Werder
Saison du Werder Brême